Salsa kan hentyde til flere artikler:
 Salsa (musik) – en musikgenre.
 Salsa (dans) – en dans.
 Salsa (sovs) – en sovs.